organy – instrument muzyczny
 organy – element fortyfikacji
 organy – stalaktyty ustawione obok siebie
 Organy – wapienne turnie w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach
 Organy – instalacja Władysława Hasiora na przełęczy Snozka
 Organy – skała wspinaczkowa w Wąwozie Ostryszni 
 Organy – poemat Tomasza Kajetana Węgierskiego, wydany w 1784

Zobacz też 
 organ